Märkische Museum steht für:

 Märkisches Museum (Berlin) (früher Märkisches Provinzialmuseum), Museum in Berlin
 Märkisches Museum (Witten), Museum in Witten
 U-Bahnhof Märkisches Museum, Station der U-Bahn Berlin